Loudwater – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Loudwater – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire